Gustave Bahoken – ex calciatore camerunese
 Paul Bahoken – ex calciatore camerunese
 Stéphane Bahoken – calciatore francese naturalizzato camerunese